Chiriquí (provincie)
 Chiriquí (rivier)
 Chiriquí (volk)
 Chiriquí (berg)
 Golf van Chiriquí
 Volcán de Chiriquí, ook wel Volcán Barú genoemd